Панамериканский чемпионат по самбо 2019 года прошёл в Санто-Доминго (Доминиканская Республика) 28-29 июня.

Медалисты

Мужчины

Командный зачёт

Женщины

Командный зачёт

Боевое самбо

Командный зачёт

Общий зачёт

Ссылки 
 

Панамериканские чемпионаты по самбо
Июнь 2019 года
Международные спортивные соревнования в Санто-Доминго
2019 год в самбо
Панамериканские чемпионаты в 2019 году
Панамериканские чемпионаты в Доминиканской Республике
2010-е годы в Доминиканской Республике